Ngala bezeichnet

 eine Bantusprache und Volksgruppe, siehe Bangala
 eine local Government Area im Bundesstaat Borno in Nigeria, siehe Ngala (Nigeria)